Willow Island ist der Name folgender

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Willow Island (Alaska)
 Willow Island (Idaho)
 Willow Island (Adams County, Illinois)
 Willow Island (Calhoun County, Illinois)
 Willow Island (Greene County, Illinois)
 Willow Island (Kankakee County, Illinois)
 Willow Island (Pike County, Illinois)
 Willow Island (Rock Island County, Illinois)
 Willow Island (Whiteside County, Illinois)
 Willow Island (Iowa)
 Willow Island (Kalifornien)
 Willow Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Willow Island (St. James Parish, Louisiana)
 Willow Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Willow Island (Dawson County, Nebraska)
 Willow Island (Oregon)
 Willow Island (Texas)
 Willow Island (Washington)
 Willow Island (Brown County, Wisconsin)
 Willow Island (Chippewa County, Wisconsin)
 Willow Island (Dodge County, Wisconsin)
 Willow Island (Wyoming)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Willow Island (Nebraska)